Нехтон (; умер в 621 году) — король Альт Клуита (Стратклайда) (617—621).

Нехтон был сыном Гвидно ап Каурдара ап Гарбониан ап Думнагуал Старый. Таким образом он приходился своему предшественнику, Константину, четвероюродным братом. Некоторые историки отождествляют Нехтона Альт-Клуитского с королём пиктов Нехтоном II. В 621 году ему наследовал его второй сын Бели.

Литература 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History: AD 500—1286, 2 Vols, (Edinburgh, 1922).
 Smyth, Alfred, Warlords and Holy Men, (Edinburgh, 1984)
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19.
 Williams, Anne, Smyth, Alfred P., and Kirby, D.P., (eds.), A Biographical Dictionary of Dark Age Britain, (London, 1991), s.v. «Nechtán», p. 183
 Annals of Ulster 
 Harleian genealogy 5 
 Alfred Smyth, Warlords and Holy Men, (Edinburgh, 1984), pp. 64–5.
 The Annals of Ulster 621.3.
 Williams, Smyth, and Kirby, (eds.), A Biographical Dictionary of Dark Age Britain, (London, 1991), s.v. «Nechtán», p. 183.

Короли Стратклайда
Правители Европы VII века